Csehország
Tasov, település a Hodoníni járásban
Tasov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban